Freyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Friedrich Freyer
 C. F. Freyer